Kamieniec ist der Name folgender Orte in Polen:

 Kamieniec in der Woiwodschaft Großpolen (Steindorf/Wiesensteindorf, Kreis Schmiegel/Posen)
 Kamieniec (Kłodzko) in der Woiwodschaft Niederschlesien (Kamnitz, Kreis Glatz/Schlesien)
 Kamieniec (Kołbaskowo) in der Woiwodschaft Westpommern (Schöningen, Kreis Randow/Pommern)
 Kamieniec (Susz) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (Finckenstein, Kreis Löwenberg/Westpreußen)
 Kamieniec Ząbkowicki in der Woiwodschaft Niederschlesien (Kamenz, Kreis Frankenstein/Schlesien)
 Kamieniec (Zbrosławice) in der Woiwodschaft Oberschlesien (Kamienitz, Kreis Tarnowitz/Schlesien)

Siehe auch:

 Kamenez, Ort in Weißrussland
 Kamjanez-Podilskyj, Stadt in der Westukraine